Ravers Religion est un festival et événement néerlandais de oldschool hardcore et musique de club fondé le . Situé à Kardinge, dans la ville de Groningue aux Pays-Bas, le dernier événement en date s'est déroulé le .

Avant de devenir un événement musical d'une plus grande ampleur, Ravers Religion était une série de compilations commercialisée durant les années 1996 et 1997 aux Pays-Bas. À cette époque, l'événement accueillait des artistes tels que Paul Elstak, Buzz Fuzz, Darrien Kelly, Darkraver et Petrov. L'événement dure entre  et  du matin et l'âge minimum est de 18 ans.

Événements 
  - Ravers Religion
  - Ravers Religion · The Ultimate Experience
  - Ravers Religion · The Ultimate Hype
  - Ravers Religion · The Fantasy
  - Ravers Religion · Total Confusion
  - Ravers Religion · The Religion is Back
  - Ravers Religion

Compilations 
 1996 - Ravers Religion · Hardcore Beats
 1996 - Ravers Religion · The 2nd Chapter · Braindead
 1996 - Ravers Religion · The Third Chapter
 1997 - Ravers Religion · The Hardcore Fantasy

Notes et références

Lien externe 
   de Ravers Religion

Festival de musique électronique aux Pays-Bas
Festival gabber
Festival fondé en 1995
Musique dans la province de Groningue
Groningue (commune)